Râpa se poate referi la una din următoarele localități din România:

 :
 Râpa (), Bihor
 Râpa de Jos (, ), Mureș
 :
 Râpa, Gorj
 Râpa Cărămizii, Vâlcea

Râuri
 Râul Râpa, Cosău
 Râul Râpa, Mureș
 Râul Râpa, Vișa

Nume de persoane
 Cornel Râpă (n. 1990), fotbalist român

Vezi și 
 Râpeni, Putila
 Râpeanu

Toponime românești